Herb. kan som auktorsförkortning betyda:

 William Herbert — En botaniker (1778–1847)

Robotskapade auktorsförkortningar